Gamboci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buja, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 100 stanovnika te 33 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 101 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji